Puchar Świata w kolarstwie przełajowym – cykl wyścigów kolarskich rozgrywanych corocznie na przełomie roku (zazwyczaj od października do stycznia). Mężczyźni rozgrywają zawody z tego cyklu od sezonu 1993/1994, natomiast kobiety rywalizują od sezonu 2005/2006. Pierwszym zwycięzcą został Belg Paul Herijgers, a pierwszą triumfatorką została Holenderka Daphny van den Brand. W latach 2005-2008 nie prowadzono klasyfikacji generalnych dla kobiet i mężczyzn w kategorii elite, jednak zawody rozgrywano normalnie.

Zwycięzcy

Kobiety

Mężczyźni

Zobacz też 
 Kolarstwo przełajowe
 Mistrzostwa świata w kolarstwie przełajowym

Linki zewnętrzne 
  
 Klasyfikacja kobiet na the-sports.org 
 Klasyfikacja mężczyzn na the-sports.org

Przypisy 

!